Sama est utilisé dans plusieurs langues :

 En arabe, Samâ' est une notion d'audition spirituelle.
 En japonais, Sama est un suffixe utilisé pour marquer la grande importance de la personne à qui il est lié.
 Aux Philippines, sama est le nom de différentes langues appartenant aux langues sama-bajaw, un groupe de langues malayo-polynésiennes.
 En Suisse, Sama est utilisé en tant que diminutif pour samaritain qui est un secouriste membre de l'Alliance Suisse des Samaritains (membre corporatif de la Croix-Rouge suisse).

Sigle 

 Saudi Arabian Monetary Agency, l'autorité monétaire de l'Arabie saoudite ;
, une compagnie aérienne saoudienne ;
 South African Music Awards, les récompenses musicales décernées tous les ans en Afrique du Sud ;
Syndrome d'activation mastocytaire, une pathologie immunologique.

Géographie 

 Sama, une commune du Burkina Faso
 Gbofesso-Sama est une localité située à l'ouest de la Côte d'Ivoire
 Sama Diaène est une localité du Sénégal,
 Sama Foulala est une commune du Mali
 Sama de Grado est une paroisse de la municipalité de Grado dans les Asturies
 Sama est une rivière de Pologne, affluent de la Warta.

Personnalité

Patronyme 

 Mariantonia Samà (1875-1953), vierge consacrée italienne, vénérable de l’Église catholique.
 Koffi Sama est un homme politique du Togo

Prénom 
 Sama' ad-Dawla, fils de Chams ad-Dawla, émir bouyide d'Hamadân
 Sama Dioubaté, chanteuse guinéenne
Sama Abdulhadi, DJ techno palestinienne

Autres
 
 Maid Sama! est un manga shōjo de Hiro Fujiwara.
 Mushihime-sama est un shoot them up
 Sama-Véda est la seconde des trois collections (samhitā) du Triple-Véda, les deux autres étant le Rig-Véda et le Yajur-Véda.
 Maria-sama ga miteru est une série de romans écrits par Oyuki Konno
 Danna Sama est le douzième single en solo de Yūko Nakazawa.